Du Juan (atlete), China, 1968
Du Juan (model), Shanghai, 1982